Highland Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Highland Historic District (Connecticut), ID-Nr. 82003770
 Highland Historic District (Iowa), ID-Nr. 84001209
 Highland Historic District (Kalifornien), ID-Nr. 01000333
 Highland Historic District (Louisiana), ID-Nr. 87000192

Siehe auch:
 Highland Avenue Historic District
 Highland Park Historic District
 Highlands Historic District